Ionia (Iowa)
 Ionia (Michigan)

Ou ainda:
 Jônia

Desambiguações de topônimos